L'Orpheline du bois des Loups est un roman de Marie-Bernadette Dupuy publié en 2002.

Résumé

Liens externes 
 http://www.pressesdelacite.com/livre/romans-regionaux/l-orpheline-du-bois-des-loups-marie-bernadette-dupuy

Roman français paru en 2002